

Geografia

Niemcy 
 Güntersdorf – dzielnica Schlüsselfelda

Zobacz też 
 Guntersdorf
 Günthersdorf